Złotniczki est le nom :

Toponymie 
en Pologne
 dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie :
 du village de Złotniczki.

 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 du village de Złotniczki.